Johann Krampe ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Krampe (1774–1849), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Johann Friedrich Krampe (1753–1829), deutscher Schauspieler und Sänger